

Miasta 
 Hamilton – miasto w Kanadzie w prowincji Ontario
 Hamilton – miasto w Nowej Zelandii
 Hamilton – miasto na Bermudach
 Hamilton – miasto w Szkocji
 Hamilton – miasto w Australii w stanie Wiktoria

Miejscowości w USA 
 Hamilton – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marion
 Hamilton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Harris
 Hamilton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Hamilton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Hamilton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Hamilton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Hamilton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Hamilton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Hamilton – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Hamilton – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Monroe
 Hamilton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Hamilton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Hamilton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Hamilton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Hamilton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Hamilton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hamilton
 Hamilton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Hamilton – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
 Hamilton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Hamilton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)

Rody 
 Książę Hamilton – szkocki ród arystokratyczny;

Osoby 
 Alexander Hamilton – amerykański polityk z XVIII wieku
 Andrew Neil Hamilton – brytyjski aktor i scenarzysta
 Anthony Hamilton – angielski snookerzysta
 Anthony Hamilton – amerykański wokalista R&B i soul
 Antony Hamilton – australijski aktor
 Hamilton Hamilton – amerykański malarz
 Lewis Hamilton – brytyjski kierowca wyścigowy
 Margaret Hamilton – amerykańska informatyczka, inż. oprogramowania
 Philipp Ferdinand Hamilton – austriacko-belgijski malarz
 Rip Hamilton – amerykański koszykarz
 Tyler Hamilton – amerykański kolarz szosowy
 William Donald Hamilton – biolog ewolucyjny
 William Douglas Hamilton (1730-1803) brytyjski dyplomata
 William Rowan Hamilton – matematyk, fizyk, astronom irlandzki
 Hamilton – pseudonim polskiego felietonisty, Jana Zbigniewa Słojewskiego

Gminy w USA 
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jackson
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Hamilton (ang. Hamilton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Hamilton (ang. Hamilton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie McKean
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Hamilton (ang. Hamilton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Hamilton (ang. Hamilton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Hamilton (ang. Hamilton County) – w stanie Teksas

Gminy 
 Hamilton (gmina w Ontario) – gmina w Kanadzie

Dzieła 
 Hamilton – musical autorstwa Lin-Manuela Mirandy